Korpivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpivaara (kulle i Lappland), Rovaniemi, 
 Korpivaara (kulle i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar